Lukavac je lahko:
 Lukavac Mjesto (Bosna in Hercegovina)
 Lukavac, Kruševac (Srbija)
 Lukavac, Valjevo (Srbija)
 Lukavac, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Lukavac, Trnovo (Bosna in Hercegovina)
 Lukavac, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Lukavac, Slatina (Hrvaška)
 Lukava (reka)

Glej tudi 
 Lukovac